Kostroma (grad), glavni grad Kostromske oblasti, Rusija
 Kostroma (rijeka), rijeka u Rusiji